Максими́лиан II — имя нескольких монархов:

 Максимилиан II (император Священной Римской империи) (1527—1576)
 Максимилиан II (курфюрст Баварии) (1662—1726)
 Максимилиан II (король Баварии) (1811—1864)